XXXII чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проходил в 1988 году в г. Ишимбае в Дворце культуры нефтяников имени С. М. Кирова.

Чемпионкой стала 15-летняя Юлия Вайнштейн (Макаренкова), 2-е и 3-е места заняли Эдита Воробьёва и Екатерина Сорокина (Бушуева).

Полуфинал 
Турнир проходил месяц, включая полуфинал. В финал выходили восемь сильнейших. Как пишет главный судья соревнований, не попавших в финал в день отъезда, на заказном автобусе увозили в аэропорт: «отмечу деликатность организаторов и судей чемпионата, заказавших к отъезду спортсменок автобус, который доставил их прямо в уфимский аэропорт. Знаки внимания очень важны для огорченных женщин.»

Финал

Литература 
Б.Литовский, судья всесоюзной категории. XXXII чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин, Ишимбай 1988//Журнал «Шашки», 1989-3.

Ссылки 
 Чемпионат на сайте СДЮСШОР №17 по шашкам

Соревнования по русским шашкам в Башкортостане
Женщины
Соревнования по шашкам в Ишимбае
Чемпионаты СССР в 1988 году
Спорт в России в 1988 году
1988 год в шашках
1988 год в Башкортостане